Till varje pris kan syfta på:

Till varje pris (film, 1956) –  amerikansk film från 1956 i regi av Alvin Ganzer. Originaltitel The Leather Saint.
Till varje pris (film, 1985) –  amerikansk film från 1985 i regi av Fred Schepisi. Originaltitel Plenty.
Till varje pris –  amerikansk film från 1995 i regi av Gus Van Sant. Originaltitel To Die For.
Till varje pris (roman) –  amerikansk roman från 1961 av Donald Hamilton. Originaltitel The Silencers.
Till varje pris Paris – fransk film från 1949 i regi av Jean Boyer. Originaltitel Nous irons à Paris.